Suvat Karadag (Mazgirt, 30 oktober 1970) is een voormalig Turks voetballer.

Carrière 
Karadag tekende in 1992 in Utrecht zijn eerste contract. Hier kwam hij voornamelijk als invaller in actie, wat uiteindelijk resulteerde in 9 competitieduels voor FC Utrecht.

In 1994 werd Karadag verhuurd aan sc Heracles ‘74. Bij Heracles speelde Karadag op 2 april 1994 een wedstrijd in de Eerste divisie tegen Helmond Sport, waarbij hij de openingstreffer scoorde. Verder kwam Karadag in actie tijdens de strijd om promotie/degradatie waarin hij eenmaal wist te scoren. 

Na sc Heracles ‘74 vertrok hij naar Turkije waar hij uitkwam voor diverse Turkse clubs. 

Turks voetballer